Censorinus ist der Name von:

 Censorinus, römischer Schriftsteller des 3. Jahrhunderts
 Censorinus (Gegenkaiser), in der Historia Augusta erwähnt
 Beiname einiger Mitglieder des römischen Gens Marcia, siehe Marcier
 Censorinus (Mondkrater), benannt nach dem Schriftsteller Censorinus